

Cinema 
 Lights of New York (1916), filme com Leah Baird
 Lights of New York (1928), filme com Helene Costello

Outros 
 The Lights of New York (1922), filme com Clarence Nordstrom

Desambiguações de cinema